The Promise ("la promessa" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
The Promise – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
 The Promise – film del 1913 diretto da Warwick Buckland
 The Promise – film del 1917 diretto da Jay Hunt
 The Promise – film del 1952 diretto da Norman Walker
 The Promise – film del 1969 diretto da Michael Hayes
 The Promise – film del 1979 diretto da Gilbert Cates
 La promessa (The Promise) – film del 1999 diretto da Bethany Rooney
 The Promise – film del 2005 diretto da Chen Kaige
 The Promise – film del 2016 diretto da Terry George

Letteratura 
 La promessa (The Promise) – romanzo di Pearl S. Buck del 1943
 La promessa (The Promise) – romanzo di Danielle Steel del 1980
 La promessa (The Promise) – romanzo di Damon Galgut del 2021

Musica 
 The Promise – gruppo musicale straight edge
 The Promise – album di Michael Pinder del 1976
 The Promise – album dei T'Pau del 1991
 The Promise – canzone di Tracy Chapman, dall'album New Beginning del 1995
 The Promise – album degli Earth, Wind & Fire del 2003
 The Promise – album di Deborah Cox del 2008
 The Promise – album dei Il Divo del 2008
 The Promise – singolo delle Girls Aloud del 2008
 The Promise – singolo dei When in Rome del 1988
 The Promise – album di Bruce Springsteen del 2010
 The Promise – singolo dei In This Moment del 2010
 The Promise – album dei Freestyle Fellowship del 2011
 The Promise – album dei Pergamum del 2011

Televisione 
 La promessa (The Promise) – episodio della terza stagione di Cold Case

Pagine correlate 
 Promise
 Promises